Циглер, Рето:
 Циглер, Рето (футболист) (род. 1986) — швейцарский футболист, защитник московского «Локомотива».
 Циглер, Рето (кёрлингист) — швейцарский кёрлингист.